Прва лига Мађарске у фудбалу (званично ОТП Банк лига - OTP Bank Liga), или кратко НБ1, сезона 2021/22. је 120. (123). првенство мађарске прве лиге у фудбалу. Сезона почиње 1. јула 2021. године, а завршава 30. јуна 2022. Бранилац титуле је Ференцварош. Од ове сезоне у лигу се званично уводи и Вар систем 

Нови тимови у лиги су МТК и Будафок

Промене у учешћу тимова у односу на прошлу сезону
Испали из НБ 1

 ФК Диошђер ВТК 11. место
 ФК Будафок МТЕ 12. место

Квалификовали се за НБ 1

 ФК Дебрецин шампион НБ 2
 ФК Ђирмот СЕ друга позиција у НБ 2

Стадиони и локације
Преглед тимова, њихових стадиона и локација са капацитетом

Особље и опрема
Сви тимови су обавезни да имају лого ОТП банке спонзора лиге као и лого Немзети Бајнокшаг I на десној страни мајица. Мађарски национални бренд за спортско клађење Типмик спонзорише свих 12 тимова прве лиге од фебруара 2019. године, стога је њихов лого присутан на свим тимским дресовима.

Напомена: Заставице означавају национални тим како је дефинисано ФИФА правилима о подобности. Играчи и менаџери могу имати више од једног држављанства које није ФИФА.

Табела лиге

Табела

Распоред и резултати

Коло 1–22

коло 23–33

Статистика

Најбољи стрелци

Хет-трик

Референце

Спољашње везе
  
 Official rules 
 uefa.com

2021/22.
Сезона 2021/22. у мађарском фудбалу